Stati Uniti d'America
 Leola – città della Contea di Grant, Arkansas
 Leola – capoluogo della Contea di McPherson, Dakota del Sud
 Leola – CDP della Contea di Lancaster, Pennsylvania
 Leola – città della Contea di Adams, Wisconsin